Asparagina, un dels 20 aminoàcids transcripcionals que formen les proteïnes 
 Advanced Shipping Notice, notificació de mercaderies pendents d'entrega.